McCulley est un patronyme porté notamment par :

 Johnston McCulley (1883-1958), écrivain américain, créateur du personnage de Zorro ;
 Michael J. McCulley (1943-), astronaute américain.

Homonymie de patronyme